José Ferreira Franco – ex calciatore brasiliano
José Luís Costa Cruz – ex calciatore brasiliano
José Márcio Pereira da Silva – ex calciatore brasiliano
José Egas dos Santos Branco – calciatore portoghese